Cohan, apellido, puede referirse a:

 George M. Cohan (1878 - 1942), artista estadounidense;
 Helen Cohan, bailarina estadounidense; o
 Lauren Cohan, actriz estadounidense.